Kingston pode referir-se a:

Geografia

Austrália 
 Kingston (Ilha Norfolk)

Jamaica 
 Kingston - capital da Jamaica
 Kingston (paróquia) - paróquia na Jamaica

Reino Unido 
 Kingston upon Hull - município da Inglaterra
 Kingston upon Thames - borough da Inglaterra

Canadá 
 Kingston (Ontário) - município do Canadá

Estados Unidos 
 Kingston (Geórgia)
 Kingston (Illinois)
 Kingston (Michigan)
 Kingston (Minnesota)
 Kingston (Missouri)
 Kingston (Nova Iorque)
 Kingston (Nova Jérsei)
 Kingston (Ohio)
 Kingston (Oklahoma)
 Kingston (Pensilvânia)
 Kingston (Tennessee)
 Kingston (Utah)
 Kingston (Washington)
 Kingston (Wisconsin)

Empresas 
 Kingston - empresa fabricante de produtos de informática.

Desambiguação